Буерак:
 Буерак — небольшой овраг, выбоина, промоина или рытвина на местности.
 Буерак — село в Марксовском районе Саратовской области России.
 «Буерак» — пост-панк группа, основанная Артёмом Черепановым.
 Буераки — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области России.